Vinnare kan syfta på:

 Vinnarn – en sjö i Gagnefs socken i Dalarna
 Vinnare och förlorare –  en svensk film från 2005 i regi av Kjell Sundvall